Detektyw King (ang. King, 2011-2012) – kanadyjski serial dramatyczny wyprodukowany przez Indian Grove Productions/Beta Film/Shaw Media dla kanału Showcase. 

Jego światowa premiera odbyła się 17 kwietnia 2011 roku na kanale Showcase. W Polsce nadawany jest od 22 kwietnia 2012 roku na kanale Fox Life.

Opis fabuły 
Detektyw sierżant Jessica King (Amy Price-Francis) jest szefową wydziału przejmującego będące w toku sprawy, m.in. morderstwa, gwałty, kradzieże, których policja nie zdołała do tej pory wyjaśnić.

Obsada 
 Amy Price-Francis jako detektyw sierżant Jessica King
 Gabriel Hogan jako Danny Sless
 Tony Nardi jako szef policji Peter Graci
 Suzanne Coy jako detektyw Eleni Demaris (sezon 1)
 Zoe Doyle jako detektyw MK Gordon (sezon 1)
 Aaron Poole jako detektyw Jason Collier (sezon 1)
 Alan van Sprang jako detektyw sierżant Derek Spears
 Rossif Sutherland jako detektyw Pen Martin (sezon 2)
 Karen Robinson jako detektyw Ingrid Evans (sezon 2)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012